Concierto puede referirse a:

Música 
 Concierto: actuación musical.
 Concierto: forma musical para instrumento solista y orquesta o Concerto per Soli.
 Concerto grosso: forma musical del Barroco.
 Sinfonía concertante: forma musical.
 Radio Concierto: estación de radio chilena.

Derecho 
 Concierto económico: el que determina la fiscalidad particular del País Vasco (España).
 Concierto para delinquir: figura jurídica en Colombia.

Educación 
 Concierto educativo